Ястребиная славка () — птица семейства славковых ().

Внешний вид 
Одна из самых крупных славок, её длина достигает 18 см; вес — 28—32 г. Верхняя часть тела оливково-бурая с серым оттенком, верх головы несколько темнее. Надхвостье имеет перья с черноватым центром и белыми вершинами, что придаёт им чешуйчатую окраску. Низ тела беловатый с чешуйчатым бурым рисунком, напоминающим окраску груди ястреба, за что птица и получила своё название.

Распространение 
Обитает в Европе на восток до Западной Сибири и Средней Азии.

Образ жизни 
Населяет кустарниковые заросли. Это немногочисленная, но местами обычная птица. По земле двигается неуклюже, редко слетая на неё, но ловко и быстро лавирует в густых ветвях деревьев и кустарников. Питается пауками, моллюсками, ягодами, насекомыми и их личинками. Перелётная птица. Зимой мигрирует в Восточную Африку.

Размножение 
Гнездо строит на низких кустах. В кладке 5—6 беловатых с серыми пятнами яиц. Насиживание длится 12—14 дней. Насиживают оба родителя. Птицы очень осторожны у гнезда и часто бросают его, если оно обнаружено человеком. Птенцов выкармливают оба родителя в течение 11—12 дней.

Примечания

Литература 
 Остапенко В. А. Птицы в вашем доме: Справочное пособие. — М.: Арнадия, 1996. — ISBN 5-88666-011-9

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Ястребиная славка

Славки
Птицы Евразии
Животные, описанные в 1795 году